Vöcking ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Vöcking WV (* 1940), deutscher Ordensmann und Islamwissenschaftler
 Johannes Vöcking (* 1949), ehemaliger deutscher Politiker und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Barmer Ersatzkasse